Hinojo acuático puede referirse a:
El nombre común de la planta Oenanthe aquatica.
El nombre común de la planta Oenanthe lachenalii.